

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Emil Kellenberger, (1864-1943), tireur sportif suisse ;
 Jakob Kellenberger, (1944- ), diplomate suisse, ancien président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ;
 Steve Kellenberger, (1987- ), joueur professionnel de hockey sur glace suisse ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme